Kulle peut faire référence à:

Patronyme
 Jarl Kulle (1927-1997 ) est un acteur, réalisateur et scénariste suédois.
 Victor Kulle (1953- ) est un réalisateur, producteur et scénariste tchèque.